Niu se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Xiao-Ling Niu
 Yao Niu